Сендак Михайло Дмитрович — (*5 лютого 1948, Соснівка) — депутат Львівської обласної ради у 1998—2002 рр.
 Моріс Сендак (; 10 червня 1928, Бруклін, Нью-Йорк — 8 травня 2012, Денбері, Коннектикут) — американський дитячий письменник.